Кири́лл Лео́нович Сафо́нов (род. 21 июня 1973, село Ермаковское, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа.

Биография 
Кирилл Леонович Сафонов родился 21 июня 1973 года в восточно-сибирском селе Ермаковское Красноярского края в еврейской семье. Школьные годы Кирилла прошли во Львове, куда семья переехала, когда ему ещё не было семи лет. Его мать — Галина Семёновна, учительница русского языка и литературы, пишет стихи и прозу. В 1980-е годы работала директором Львовского дворца пионеров, где юный Кирилл посещал различные кружки, выступал на концертах с чтением стихов. Когда Кириллу было 12 лет, его родители развелись. После развода мать одна поднимала троих детей — Кирилла и двух его сестёр. 1 сентября 1991 году поступил на учёбу во Львовское СПТУ-57, по специальности «Водитель автомобиля кат.С с квалификацией автослесаря» (группа №50, кл.руководитель Ощипко М.М.,мастер производственного обучения Задорожный О.О.), которое окончил 30 июня 1992 года. В начале 1990-х годов семья вернулась в Красноярский край. В настоящее время мама и сёстры живут в Ашкелоне (Израиль).

Актёром Кирилл мечтал стать с детства. Одна из первых ролей в жизни — роль городничего в школьном спектакле. В 1993 году поступил на театральный факультет Красноярского государственного института искусств, где проучился один год, после чего перевёлся в Москву на второй курс ГИТИСа. В 1997 году, сорвав генеральную репетицию дипломного спектакля, был отчислен с четвёртого курса РАТИ (ГИТИС, мастерская А. Гончарова).

С 1997 по 1999 год служил в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, затем в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского в группе режиссёра Владимира Мирзоева. С 1999 по 2001 год по приглашению актёра Леонида Каневского Кирилл Сафонов работал в израильском театре «Гешер». В Тель-Авив он уехал с женой и дочерью. К тому времени там уже жили его мама и сёстры с семьями. За два месяца Кирилл выучил иврит, что до сих пор считает одним из своих больших достижений. Кирилл Сафонов помимо российского гражданства имеет также гражданство Государства Израиль. В настоящее время актёр проживает как в Израиле, так и в Москве. Снимается в российском и израильском кинематографе. В последние годы востребован также как и театральный актёр. Кирилл озвучил более одной тысячи фильмов (voiceover), сотрудничал с русскоязычными каналами израильского телевидения, телеканалом Hallmark и компанией Warner Brothers.

26 июня 2016 года, состоялся режиссёрский дебют Сафонова. Он представил на Московском Международном кинофестивале, в рамках конкурса короткого метра, свою дебютную ленту «Четвёртый». Премьера прошла при полном аншлаге. Далее в этом году, в рамках кинофестиваля Золотой Феникс за короткометражный фильм «Четвёртый», Кирилл Сафонов получил приз Дебют «Рубиновый Феникс» имени Юрия Гагарина.

Актёр также пишет стихи, увлекается пением, живописью (десять лет выставлялся на вернисажах) и фотографией, любит активный отдых.

Личная жизнь 
 Первая жена — Елена (умерла 05.06.2018), к актёрской профессии отношения не имела. Брак продлился с 1991 по 2001 годы.
 Дочь — Анастасия (род. 27 июля 1994), живёт в США.
 Вторая жена — Александра Савельева, российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика». Кирилл и Александра поженились 17 апреля 2010 года в усадьбе Царицыно, в Екатерининском зале Оперного дома.
 Сын — Леон (род. 22 марта 2019).

Творчество

Роли в театре

Московский академический театр имени Владимира Маяковского 
  — «Дети Ванюшина» (по однноимённой пьесе Сергея Найдёнова; режиссёр — Андрей Гончаров) — Константин
  — «Собачий вальс» (по одноимённой пьесе Леонида Андреева; режиссёр — Юрий Иоффе) — Генрих Тилле

Московский драматический театр им. К. С. Станиславского 
  — «Укрощение строптивой» (по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира; режиссёр — Владимир Мирзоев) — Баптиста, богатый дворянин из Падуи
  — «Двенадцатая ночь» (по пьесе «Двенадцатая ночь, или Что угодно?» Уильяма Шекспира; режиссёр — Владимир Мирзоев) — Антонио, капитан, друг Себастьяна

Театр «Гешер» (Израиль) 
 — — «Море» (по пьесе «Кьёджинские перепалки»  Карло Гольдони; режиссёр — Евгений Арье) — Тито Нане
 — — «Дьявол в Москве» (по  роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова; режиссёр — Евгений Арье) — Левий Матвей
 — «Мадемуазель Жюли» (по одноименной пьесе Августа Стриндберга; режиссёр — Йоси Израэли) — житель деревни

Московский театр «Империя звёзд» 
  — «Почтальон всегда звонит дважды» (антреприза по одноимённому роману Джеймса Кейна; режиссёр — Александр Марин) — Фрэнк Чамберс

Театральная компания «Синтре» (Москва) 
  — «Синяя роза» (антреприза по пьесе «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса; режиссёр — Александр Марин) — Том Вингфилд, поэт, вынужденный работать на складе обувного магазина

«Современник» 
  — «Двое на качелях» (Гибсон, режиссёр Галина Волчек) — Джерри Райн

Фильмография 
 2002 — Вечер спасённых (Израиль) — Анджей Рубинштейн
 2003 — Птице всё равно
 2004 — Под знаком «Венус»
 2005 — Полурусская история (Sipur Hatzi-Russi, Израиль) — Роман (главная роль)
 2007 — Кризис Веры — Антон (главная роль)
 2007 — Спасибо за любовь — Лёня, приятель Лары
 2007 — Татьянин день — Сергей Никифоров (главная роль)
 2008 — Двое под дождём — Олег (главная роль)
 2008 — Мой осенний блюз — Максим (главная роль)
 2009 — Ещё один шанс (Россия, Украина) — Николай Черкасов (главная роль)
 2009 — Журов (фильм № 1 «Теорема Лобачевского», серии № 1-2) — Леонид Леонидович Пылаев, олигарх
 2009 — Медвежий угол — Дмитрий Зорин (главная роль)
 2009 — Чудо — Денис Сотников (главная роль)
 2009 — Правило лабиринта. Плацента — Андрей (главная роль)
 2009 — Телохранитель 3 — Борис Аркадьевич Рюмин (главная роль)
 2009 — Частный сыск полковника в отставке — Глеб Захарович
 2010 — Погоня за тенью — Сергей Михайлович Соболев, подполковник (главная роль)
 2010 — Военная разведка. Западный фронт (фильм № 4 «Казимир») — польский агент советской разведки «Казимир»
 2011 — Пилот международных авиалиний — Николай Мечников (главная роль)
 2011 — Бабло — Григорий, бизнесмен
 2011 — Условия контракта — Олег Архипов (главная роль)
 2011 — Хранимые судьбой — Георгий Павлович Толлер
 2011 — Краткий курс счастливой жизни — Пётр Алексеевич Широков (главная роль)
 2012 — Возвращение — Андрей Томилин (главная роль)
 2012 — Затерянные в лесах — Владимир Красов (главная роль)
 2012 — Искупление — Руслан (главная роль)
 2012 — Случайные знакомые — Александр (главная роль)
 2013 — Условия контракта 2 — Олег Архипов (главная роль)
 2013 — Дурная кровь — Фёдор Алексеевич Костомаров, младший брат Ивана
 2014 — Хорошие руки — Сергей Владимирович Ружников (главная роль)
 2014 — Улыбка пересмешника — Кирилл Кручинин (главная роль)
 2014 — Новая жена — Гоша
 2015 — Влюблённые женщины — Марк (главная роль)
 2015 — Эти глаза напротив — Анатолий Дмитриевич Зарубин (главная роль)
 2017 — Штрафник — Игнат Белов (главная роль)
 2017 — Девочки не сдаются — Роман Андреевич Корнеев, руководитель клиники пластической хирургии, муж Дарьи Петровны
 2018 — Министерство —
 2018 — Бонус — начальник охраны
 2018 — Другие — Гринёв (главная роль)
 2018 — Никто не узнает (Дети) — Игорь (главная роль)
 2018 — Люби их всех — Анатолий
 2019 — Холодные берега — Марк Воронцов, руководитель компании «Всё своё»
 2021 — Криминальный доктор — Андрей Викторович Смирнов, нейрохирург
 2021 — Холодные берега. Возвращение — Марк Воронцов

Вокал

Альбом «Сны Гулливера» (Тель-Авив) (2006 год) 
 «Неудачная» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Волк и Красная Шапочка» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Грустная песня» (муз. К. Сафонов, сл. Михаил Либин)
 «Солдатский вальс» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Деревенский бумер» (муз. К. Сафонов, сл. Михаил Либин)
 «Танго» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Пуля» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Фсё мима» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Вперёд в прошлое» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Фишка» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Моя» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Первая кровь» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Планета обезьян» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Стюардесса» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Татары» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Пампассы» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Триблатныхнах» (муз. и сл. К. Сафонов)
 «Джига» (муз. и сл. К. Сафонов)

Саундтрек к телесериалу «Татьянин день» (2008 год) 
 «Две любви» (дуэт с Анной Снаткиной) (муз. О. Воляндо. сл. Ю. Старостина)

Участие в шоу 
 2007 — Кто хочет стать миллионером?
 2007 — Приглашает Борис Ноткин
 2007 — Золотой граммофон
 2008 — Татьянин день. Объяснение в любви
 2008 — Золотая пыль
 2008 — Пусть говорят
 2008 — Король ринга 2
 2010 — Кулинарный поединок
 2010 — Сегодня утром на НТВ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кирилла Сафонова // safonov.tv
 
Страница актера на сайте Кинопоиск

Персоналии по алфавиту